Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1987 – szóste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 23 października – 1 listopada 1987 roku w Danii. Tytułu zdobytego w 1985 roku broniła reprezentacja Związku Radzieckiego.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–15

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1987
1987 w piłce ręcznej
1987 w Danii
Piłka ręczna w Danii